Concussion (album), een album uit 2001 van Mathhew Ryan
Concussion (2013), een Amerikaanse film met Robin Weigert
Concussion (2015), een Amerikaanse film met Will Smith
Concussion Ensemble, een Amerikaanse rockgroep
Engels voor hersenschudding
Concussion grenade, een soort handgranaat